Bjarne Pettersen (1907-1975) – calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Bjørnar Pettersen Holmvik (1985) – calciatore e giocatore di calcio a 5 norvegese
 Brit Pettersen (1961) – ex fondista norvegese
 Espen Bugge Pettersen (1980) – calciatore norvegese, di ruolo portiere
 Hanne Pettersen (1960) – giocatrice di curling norvegese
 Harald Pettersen (1911-1978) – calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Josefine Frida Pettersen (1996) – attrice norvegese
 Kjell Pettersen (1912-1967) – calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Kurt Pettersén (1916-1957) – lottatore svedese di lotta greco-romana e lotta libera
 Markus Olsen Pettersen (1999) – calciatore norvegese
 Morten Ørum Pettersen (1970) – ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Morten Pettersen (1909-1982) – calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Odd Pettersen (1926-2008) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Ole Arvid Pettersen Langnes (1971) – ex calciatore norvegese, di ruolo portiere
 Øystein Pettersen (1983) – fondista norvegese
 Per Pettersen (1946) – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese, di ruolo difensore
 Sigurd Pettersen (1980) – ex saltatore con gli sci norvegese
 Solveig Pettersen, coniugata Pedersen (1965) – ex fondista norvegese
 Steinar Pettersen (1945) – ex calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Stine Pettersen Reinås (1994) – calciatrice norvegese
 Sverre Pettersen (1903-1985) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista